Lengyel puede referirse a:

Personas 
 Árpád Lengyel, nadador y medallista olímpico húngaro especializado en pruebas de estilo libre.
 Balázs Lengyel, deportista húngaro que compitió en esgrima, especialista en la modalidad de sable. 
 Géza Lengyel, profesor, agrónomo, y botánico húngaro. 
 Menyhért Lengyel, escritor, articulista, dramaturgo y guionista cinematográfico húngaro, nacionalizado estadounidense. 
 Olga Lengyel, doctora rumana, víctima sobreviviente del Holocausto, testigo de cargo en el juicio de Bergen-Belsen, y escritora.

Otros 
  Lengyel, pueblo en el condado de Tolna, Hungría. 
 Cultura de Lengyel, cultura arqueológica del Neolítico europeo, centrada en el Danubio Medio, en Europa Central.